Supercupen 2007 var den första supercupen som någonsin spelats i Sverige, det blev en årlig återkommande fotbollsmatch som spelas mellan tidigare säsongens vinnare i Allsvenskan och Svenska cupen. Matchen spelades på Borås Arena i Borås den 31 mars 2007 och spelades mellan IF Elfsborg (mästare i Allsvenskan 2006) och Helsingborgs IF (mästare i Svenska cupen 2006).

Matchen sändes i TV4 inför 242 000 TV-tittare.

Matchfakta

Referenser

Fotbollssäsongen 2007
Fotboll i Sverige 2007